En Pologne, Kobierniki peut désigner : 

 Kobierniki, village de la voïvodie de Mazovie,
 Kobierniki, village de la voïvodie de Sainte-Croix.